Dit is een lijst van planetoïden 8701-8800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8701) - || 1993 LG2 || 15 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (8702) Nakanishi || 1993 VX3 || 14 november 1993 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| (8703) Nakanotadao || 1993 XP1 || 15 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (8704) Sadakane || 1993 YJ || 17 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (8705) - || 1994 AL3 || 8 januari 1994 || H. Shiozawa, T. Urata
|-
| (8706) - || 1994 CM || 3 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8707) - || 1994 CE2 || 12 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8708) - || 1994 DD || 17 februari 1994 || S. Otomo
|-
| (8709) Kadlu || 1994 JF1 || 14 mei 1994 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8710) Hawley || 1994 JK9 || 15 mei 1994 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (8711) - || 1994 LL || 5 juni 1994 || C. W. Hergenrother
|-
| (8712) Suzuko || 1994 TH2 || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8713) Azusa || 1995 BT2 || 26 januari 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8714) - || 1995 OT || 24 juli 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8715) - || 1995 OX1 || 26 juli 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8716) Ginestra || 1995 SB2 || 23 september 1995 || V. S. Casulli
|-
| (8717) - || 1995 SN29 || 26 september 1995 || T. V. Kryachko
|-
| (8718) - || 1995 UC8 || 27 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8719) Vesmír || 1995 VR || 11 november 1995 || Kleť
|-
| (8720) Takamizawa || 1995 WE1 || 16 november 1995 || A. Nakamura
|-
| (8721) AMOS || 1996 AO3 || 14 januari 1996 || AMOS
|-
| (8722) Schirra || 1996 QU1 || 19 augustus 1996 || R. G. Davis
|-
| (8723) Azumayama || 1996 SL7 || 23 september 1996 || T. Okuni
|-
| (8724) - || 1996 SK8 || 17 september 1996 || S. Otomo
|-
| (8725) Keiko || 1996 TG5 || 5 oktober 1996 || H. Abe
|-
| (8726) - || 1996 VP5 || 14 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8727) - || 1996 VZ7 || 3 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8728) Mimatsu || 1996 VF9 || 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8729) Descour || 1996 VZ12 || 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (8730) Iidesan || 1996 VT30 || 10 november 1996 || T. Okuni
|-
| (8731) - || 1996 WY || 19 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8732) Champion || 1996 XR25 || 8 december 1996 || T. Seki
|-
| (8733) - || 1996 YB1 || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (8734) Warner || 1997 AA || 1 januari 1997 || P. G. Comba
|-
| (8735) - || 1997 AA1 || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8736) - || 1997 AD7 || 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8737) - || 1997 AL13 || 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8738) Saji || 1997 AQ16 || 5 januari 1997 || Saji
|-
| (8739) - || 1997 BE3 || 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (8740) Václav || 1998 AS8 || 12 januari 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (8741) - || 1998 BR8 || 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (8742) Bonazzoli || 1998 CB2 || 14 februari 1998 || V. S. Casulli
|-
| (8743) Kèneke || 1998 EH12 || 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (8744) Cilla || 1998 FE59 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8745) Delaney || 1998 FO65 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8746) - || 1998 FL68 || 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8747) Asahi || 1998 FS73 || 24 maart 1998 || T. Okuni
|-
| (8748) - || 1998 FV113 || 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (8749) Beatles || 1998 GJ10 || 3 april 1998 || J. Broughton
|-
| (8750) Nettarufina || 2197 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8751) Nigricollis || 2594 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8752) Flammeus || 2604 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8753) Nycticorax || 2636 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8754) Leucorodia || 4521 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8755) Querquedula || 4586 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8756) Mollissima || 6588 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8757) Cyaneus || 6600 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8758) Perdix || 6683 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8759) Porzana || 7603 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8760) Crex || 1081 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8761) Crane || 1163 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8762) Hiaticula || 3196 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8763) Pugnax || 3271 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8764) Gallinago || 1109 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8765) Limosa || 1274 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8766) Niger || 1304 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8767) Commontern || 1335 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8768) Barnowl || 2080 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8769) Arctictern || 2181 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8770) Totanus || 3076 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8771) Biarmicus || 3187 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8772) Minutus || 4254 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8773) Torquilla || 5006 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8774) Viridis || 5162 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8775) Cristata || 5490 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8776) Campestris || 2287 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8777) Torquata || 5016 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8778) - || 1931 TD3 || 10 oktober 1931 || C. W. Tombaugh
|-
| (8779) - || 1971 UH1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (8780) - || 1975 LT || 13 juni 1975 || M. R. Cesco
|-
| (8781) Yurka || 1976 GA2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (8782) Bakhrakh || 1976 UG2 || 26 oktober 1976 || T. M. Smirnova
|-
| (8783) Gopasyuk || 1977 EK1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8784) - || 1977 RQ19 || 9 september 1977 || C. M. Olmstead
|-
| (8785) Boltwood || 1978 RR1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (8786) Belskaya || 1978 RA8 || 2 september 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8787) Ignatenko || 1978 TL4 || 4 oktober 1978 || T. M. Smirnova
|-
| (8788) Labeyrie || 1978 VP2 || 1 november 1978 || K. Tomita
|-
| (8789) - || 1978 VZ7 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8790) - || 1978 VN9 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8791) - || 1978 VG11 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8792) - || 1978 VH11 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8793) Thomasmüller || 1979 QX || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8794) - || 1981 EA7 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8795) - || 1981 EO9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8796) - || 1981 EA12 || 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8797) - || 1981 EU18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8798) - || 1981 EF24 || 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8799) - || 1981 ER25 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8800) - || 1981 EB26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten